Nicole Sheridan (Pensilvânia, 7 de maio de 1975) é uma ex-atriz pornográfica norte-americana. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 1999, aos 24 anos de idade.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Cineastas dos Estados Unidos
Ginastas dos Estados Unidos
Naturais da Pensilvânia